Nekes ist der Familienname folgender Personen:
 Dore O. Nekes (1946–2022), deutsche Filmemacherin, Malerin und Fotografin
 Franz Nekes (1844–1914), deutscher römisch-katholischer Priester, Komponist und Kirchenmusiker
 Hermann Nekes (1875–1948), Missionar und Linguist
 Werner Nekes (1944–2017), deutscher Filmregisseur